Myriotrochus är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Japetus Steenstrup 1851. Myriotrochus ingår i familjen hjulsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hjulsjögurkor
Myriotrochus